Accelerate — четырнадцатый студийный альбом американской альтернативной рок-группы R.E.M., был издан в 2008 году. Диск был задуман как стилистическая альтернатива звучанию предыдущей работы группы — Around the Sun. Во время серии концертов в дублинском Olympia Theatre, публике продемонстрировали несколько новых треков из предстоящего альбома, который был записан за девять недель.

Список композиций 
Все песни написаны Питером Баком, Майком Миллзом и Майклом Стайпом, за исключением отмеченных.

 «Living Well Is the Best Revenge» — 3:11
 «Man-Sized Wreath» — 2:32
 «Supernatural Superserious» — 3:23
 «Hollow Man» — 2:39
 «Houston» — 2:05
 «Accelerate» — 3:33
 «Until the Day Is Done» — 4:08
 «Mr. Richards» — 3:46
 «Sing for the Submarine» — 4:50
 «Horse to Water» — 2:18
 «I’m Gonna DJ» — 2:07

Бонус-треки
 «Redhead Walking» (Кельвин Джонсон) — 2:11
 «Airliner» (Бак, Миллз, Стайп и Скотт Маккоги) — 2:21
 «Horse to Water» (Live from Athens) — 2:17
 «Living Well Is the Best Revenge» (Live from Athens) — 3:12
 «Until the Day Is Done» (Live from Athens) — 4:06
 «Supernatural Superserious» (Live from Athens) — 3:25
 Бонус-треки были доступны в качестве цифровых треков, на сайтах сторонних ретейлеров. Первый два — би-сайды сингла «Supernatural Superserious», позже были доступны только на iTunes Store с предзаказанной копией альбома.

Хит-парады 
Альбом

Альбом в конце года

 A^ Альбом дебютировал на второй строчке чарта Billboard Ditital Albums. В итоге, он достиг вершины хит-парадов — Digital Albums и Alternative Albums.

Примечания

Ссылки 
 Supernatural Superserious
 Официальный сайт альбома

Альбомы R.E.M.
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы на английском языке
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums